Гаэтано () — итальянское имя и фамилия.

Фамилия 
 Джанлука Гаэтано (род. 2000) — футболист «Наполи».
 Рино Гаэтано (настоящее имя Сальвато́ре Анто́нио Гаэта́но; 1950—1981) — итальянский певец.

Имя 
 Гаэтано Д’Агостино (род. 1982) — футболист «Удинезе».
 Гаэтано Доницетти (1797—1848) — композитор.
 Гаэтано Казати (1838—1902) — путешественник.
 Гаэтано Моска (1858—1941) — юрист и социолог.
 Гаэтано Пеше (род. 1939) — художник, архитектор и дизайнер.
 Гаэтано Филанджиери (1752—1788) — экономист и публицист.
 Гаэтано Ширеа (1953—1989) — футболист «Аталанты» и «Ювентуса».
 Игнацио Гаэтано Бонкомпаньи-Людовизи (1743—1790) — кардинал.